Il doppio  del Nielsen Pro Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Devin Britton e Jeff Dadamo erano i detentori del titolo, but Britton quest'anno non ha partecipato.

Dadamo ha fatto coppia con Miša Zverev ma ha perso contro Kevin King e Juan Carlos Spir nel primo turno.

Yuki Bhambri e Michael Venus hanno battuto in finale Somdev Devvarman e Jack Sock 2–6, 6–2, [10–8].

Teste di serie

  James Cerretani /  Chris Guccione (semifinali)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (semifinali)

  Somdev Devvarman /  Jack Sock (finale)
  Alex Bogomolov, Jr. /  Érik Chvojka (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Nielsen Pro Tennis Championships 2013
ATP Challenger Tour 2013